Шарвин — фамилия; имеет женскую форму Шарвина.
 Шарвин, Василий Васильевич (1870—1930) — советский химик, профессор, популяризатор науки.
 Шарвин, Юрий Васильевич (1919—1990) — советский учёный, физик-экспериментатор, специалист в области физики низких температур.